Uma jazida é um depósito natural. Podendo ser de minerais ou fósseis, que podem existir em afloramento ou no subsolo. Quando a jazida é explorada, estamos na presença de uma mina ou uma pedreira.

Jazida mineral — acumulação de minerais com interesse económico
Jazida paleontológica — camada de acumulação de fósseis
Lagerstätte — jazida paleontológica com excepcional preservação de tecidos
Sítio arqueológico — camada de acumulação de materiais de interesse arqueológico

Desambiguação